Massacre může znamenat:

 anglický výraz pro masakr
 Massacre (americká hudební skupina) – americká death metalová kapela
 Massacre (experimentální hudební skupina) – americká experimentální kapela z New York City
 mnoho metalových kapel s tímto názvem
 Massacre Records – německé hudební vydavatelství
 The Massacre (The Exploited) – úspěšné album skupiny The Exploited z roku 1990
 The Massacre – v pořadí druhé album amerického rapera 50 Centa z roku 2005

podobný název
 Massacra – francouzská death/thrash metalová kapela